Mura, een gemeente in de Italiaanse provincie Brescia
Mura, een gemeente in de Spaanse provincie Barcelona
Mura of Mur, een rivier in Oostenrijk, Slovenië, Kroatië en Hongarije
 , een Japans woord dat zoiets betekent als "ongelijkheid, variatie, hobbelig, nonconformiteit, niet standaard, uniek"